Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2008 vond plaats van 12 tot en met 18 mei 2008 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 65e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rome 2008. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd Ana Ivanović verloor haar openingspartij.

De als vierde geplaatste titelverdedigster, Jelena Janković uit Servië, slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij rekende in de kwartfinale af met de als zevende geplaatste Venus Williams, had het geluk van een walk-over voor de halve finale, en versloeg in de eindstrijd de Franse kwalificante Alizé Cornet in twee sets. Janković wist voor de tweede keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2008.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nathalie Dechy en Mara Santangelo was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Santangelo speelde samen met Alicia Molik – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het ongeplaatste Chinese team Peng Shuai en Sun Tiantian.

Het als vijfde geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Iveta Benešová en Janette Husárová in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun zesde gezamenlijke titel. Chuang Chia-jung had daarnaast nog twee dubbelspeltitels met een andere partner; Chan Yung-jan geen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Tsjechische partner Lucie Hradecká bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2008
Rome